Acroma – area popolata della Libia
 Acroma – gruppo musicale statunitense